Ropalomera är ett släkte av tvåvingar. Ropalomera ingår i familjen Ropalomeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Ropalomera